Bruford ist der Name von:

 Bruford (Band), britische Fusion-Band

Bruford ist der Familienname von:

 Bill Bruford (* 1949), britischer Musiker
 Walter Horace Bruford (1894–1988), britischer Germanist